Voici une liste des ouvrages et articles publiés par le physicien français Jean Perrin, complétée par une liste des études sur Jean Perrin et des références ayant servi à établir cette liste.

Voir aussi l'article suivant pour avoir accès aux textes :
 « Jean Perrin » sur Wikisource.

Liste des ouvrages 
 Les Principes. Exposé de thermodynamique (1901)
 Traité de chimie physique. Les principes (1903)
 Les Preuves de la réalité moléculaire (1911)
 Les Atomes (1913)
 Matière et lumière (1919)
 En l'honneur de Madame Pierre Curie et de la découverte du Radium (1922)
 Les Éléments de la physique (1929)
 L'Orientation actuelle des sciences (1930)
 Les Formes chimiques de transition (1931)
 La Recherche scientifique (1933)
 Cours de chimie.  partie. Chimie générale et métalloïdes (1935)
 Grains de matière et grains de lumière (1935)
 Existence des grains
 Structure des atomes
 Noyaux des atomes
 Transmutations provoquées
 Paul Painlevé : l'homme (1936)
 L'Organisation de la recherche scientifique en France (1938)
 À la surface des choses (1940-1941)
 Masse et gravitation (1940)
 Lumière (1940)
 Espace et temps (1940)
 Forces et travail (1940)
 Relativité (1941)
 Électricité (1941)
 L'énergie (1941)
 Évolution (1941)
 L'Ame de la France éternelle (1942)
 Pour la libération (1942)
 La Science et l'Espérance (1948)
 Œuvres scientifiques de Jean Perrin (1950)

Bibliographie d'après le recueil des œuvres 

I.

Notes et mémoires scientifiques.
 
Rayons cathodiques et rayons X. 

 1. Nouvelles propriétés des rayons cathodiques (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 121, 1895, p. 1130).  
 2. Quelques propriétés des rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 122, 1896, p. 186). 
 3. Recherches expérimentales sur les rayons de Röntgen (Revue générale des Sciences, 7, 1896, p. 66). 
 4. Sur les rayons X (Bulletin de la Société internationale des Électriciens, 13, 1896, p. 51). 
 5. Origine des rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 122, 1896, p. 716). 
 6. Rayons cathodiques, rayons X et radiations analogues (Conférence à la séance annuelle de la Société de Physique et Bulletin, 1896, p. 121). 
 7. Mécanisme de la décharge par les rayons de Röntgen (Éclairage électrique, 7, 1896, p. 545, et Journal de Physique, 6, 1896, p. 350). 
 8. Rôle du diélectrique dans la décharge par les rayons de Röntgen (Comptes-rendus, 123, 1896, p. 351). 
 9. Décharge des corps électrisés par les rayons de Röntgen (Bulletin de la Société internationale des Électriciens, 13, 1896, p. 399). 
 10. Décharge par les rayons de Röntgen, influence de la pression et de la température (Comptes-rendus, 123, 1896, p. 878). 
 11. Décharge par les rayons de Röntgen, Rôle des surfaces frappées (Comptes-rendus, 124, 1897, p. 455). 
 12. Décharge par les rayons de Röntgen, Effet métal (Journal de Physique, 6, 1897, p. 425). 
 13. Application des rayons de Röntgen à la mesure des forces électromotrices de contact (Comptes-rendus, 124, 1897, p.496).
 14. Rayons cathodiques et rayons de Röntgen (Thèse de Doctorat, Paris, juin 1897 et Annales de Chimie et de Physique, 11, 1897, p. 496-554). 
 15. Décharge par les rayons de Röntgen, Effet secondaire (Comptes-rendus, 126, 1898, p. 243). 
 16. Électrisation des rayons cathodiques et ionisation due aux rayons X (dans Ions, Électrons, Corpuscules, publié par la Société de Physique, 1905, p. 558). 

Thermodynamique et chimie physique.  

 17. Osmose et parois semi-perméables (Congrès international de Physique, 1, p. 531, Gauthier-Villars, Paris, 1900). 
 18. Les limites de l'état cristallin (Revue générale des Sciences, 11, 1900, p. 1218). 
 19. Le principe d'équivalence et la notion d'énergie (Revue de Métaphysique et de Morale, 1903, p. 55-83). 
 20. Le contenu essentiel des principes de la Thermodynamique (Bulletin de la Société de Philosophie, 6, 1906, p. 81-111). 
 21. Le transport des ions et l'existence des hydrates (Bulletin de la Société de Physique, 1907, p. 46). 
 22. Sur la prétendue anomalie des vitesses de cristallisation (Bulletin de la Société de Physique, 1909, p. 20). 
 23. Production de champs magnétiques intenses au moyen de bobines sans fer (Bulletin de la Société de Physique, 1907, p.48). * 24. La Chimie physique (p. 65-88 dans De la méthode dans les sciences, 2ème série, Alcan, Paris, 1911). 

Electrisation de contact. 

 25. Conditions qui déterminent le sens et la grandeur de l'électrisation par contact (Comptes-rendus, 136, 1903, p. 1388, et Bulletin de la Société de Physique, 1903, p. 66). 
 26. Électrisation par contact [II] (Comptes-rendus, 136, 1903, p. 1441). 
 27. Électrisation par contact [III] (Comptes-rendus, 137, 1903, p. 513). 
 28. Électrisation par contact [IV] et théorie des solutions colloïdales (Comptes-rendus, 137. 1903, p. 564). 
 29. Mécanisme de l'électrisation de contact et solutions colloïdales (Journal de Chimie physique, 2, 1904, p. 601-651, et 3, 1905, p. 50-110). 
 30. Le phénomène de Bose-Guillaume et l'électrisation de contact (Comptes-rendus, 14i 1908, p. 55). 
 31. L'électrisation superficielle en milieu liquide (Nuovo cimento, 14, 1937, p. 485). 

Atomistique. 

 32. Les hypothèses moléculaires (Conférence aux Amis de l'Université de Paris, février 1901, et Revue scientifique, 15, 1901, p. 449-461). 
 33. La discontinuité de la matière (Revue du Mois, 1906, p. 323-3411). 
 34. L'agitation moléculaire et le mouvement brownien (Comptes-rendus, 146, 1908, p. 967). 
 35. La loi de Stokes et le mouvement brownien (Comptes-rendus, 147, 1908, p. 475). 
 36. L'origine du mouvement brownien (Comptes-rendus, 147, 1908, p. 530). 
 37. Grandeur des molécules et charge de l'électron (Comptes-rendus, 147, 1908, p. 5941). 
 38. Peut-on peser un atome avec précision? (Revue du Mois, 6, 1908, p. 513-538), traduit en allemand (Zeitschrift für Elektrochemie, 1909, p. 269). 
 39. Mouvement brownien et molécules (Conférence faite à la séance annuelle de la Société de Physique, 15 avril 1909; Journal de Chimie physique, 8, 1909, p. 57-91, et Journal de Physique, 1910). 
 40. Mouvement brownien et constantes moléculaires (Comptes-rendus, 149, 1909, p. 477). 
 41. Le mouvement brownien de rotation (Comptes-rendus, 149, 1909, p. 349). 
 42. Mouvement brownien et réalité moléculaire (Annales de Chimie et de Physique, 8ème série, 18, 1909, p. 1-114). Traduit en anglais par Frederick Soddy (Brownian movement and molecular reality, Taylor et Francis, Londres, 1910), et en allemand (Kolloidchemische Beihefte, 1, 1910, p. 221). 
 43. Mouvement brownien et grandeurs moléculaires (Le Radium, 6, 1909, p. 353). Traduit en allemand (Physikalische Zeitschrift, 1910, p. 461). 
 44. Molécules (Conférence à l'École supérieure de Télégraphie, Lumière électrique, 10, 1910, p. 298-323). 
 45. Remarques au sujet de la centrifugation (Bulletin de la Société de Physique, 1910, p. 42). 
 46. Le mouvement brownien (Conférence à la Royal Institution, Londres, 24 février 1911). 
 47. La réalité des molécules (Conférence aux Amis de l'Université de Paris, mars 1911, et Revue scientifique, 1911). 
 48. Les déterminations des grandeurs moléculaires (Comptes-rendus, 152, 1911, p. 1165). 
 49. Les grandeurs moléculaires [nouvelles mesures] (Comptes-rendus, 152, 1911, p. 1380). 
 50. L'agitation moléculaire dans les fluides visqueux (Comptes-rendus, 152, 1911, p. 1569). 
 51. La réalité moléculaire (p. 1-53 du volume Les idées modernes sur la constitution de la matière, publié par la Société de Physique, Gauthier-Villars, Paris, 1913). 
 52. Les preuves de la réalité moléculaire (étude spéciale des émulsions), Rapport au Conseil Solvay, Bruxelles, novembre 1911 (p. 153-251 de La Théorie du rayonnement et les quanta, Gauthier-Villars, Paris, 1912). 
 53. Observations sur les lames minces (Conférence à la séance annuelle de la Société suisse de Physique, et à la Société de Chimie physique à Paris, avril 1913). 
 54. Compressibilité osmotique des émulsions considérées comme fluides à molécules visibles (Comptes-rendus, 158, 1914, p. 1168). 
 55. Les fluides à molécules visibles (Quatre conférences, Université de Londres, mai 1914). 
 56. La stratification des lames liquides (Annales de Physique, 10, p. 160, 1918). 
 57. Pellicules monomoléculaires (Kolloid Zeitschrift, 51, 1930, p. 2). 
 58. La structure discontinue de la matière (Conférence Nobel, Stockholm, 12 décembre 1926, Annales de l'Université de Paris, 2, 1027, p. 510-5115). 

Acoustique.  

 59. Récepteurs acoustiques (Revue d'acoustique, 1, 1932, p. 9). 

Fluorescence et radiochimie

 60. La Fluorescence (Annales de Physique, 10, 1918, p. 133). 
 61. Matière et lumière (Annales de Physique, 11, 1919, p. 1-108). 
 62. Atomes et lumière (Revue du Mois, 21, 1920, p. 113). 
 63. Radiation and Chemistry (Transactions of the Faraday Society, 17, 1922, p. 546). 
 64. Observation sur la fluorescence (Comptes-rendus, 117, 1923, p. 469). 
 65. Radiochimie de la fluorescence (Comptes-rendus, 117, 1923, p. 612 et p. 665). 
 66. Lumière et réactions chimiques (Rapport au 2ème Conseil de chimie Solvay, Bruxelles, 1925, pages 322-398 de Structure et activité chimique, Gauthier-Villars, Paris, 1926). 
 67. Fluorescence et lois générales relatives aux vitesses de réaction (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 178, 1924, p. 1401). 
 68. Parallélisme entre le pouvoir fluorescent et la vitesse de réaction (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 183, 1926, p. 329). 
 69. Fluorescence et induction moléculaire par résonance (Comptes-rendus, 184, 1927, p. 1097). 
 70. Rôle de l'induction moléculaire dans l'activation par choc (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 184, 1927, p. 985). 
 71. Valence et composés d'addition (Comptes-rendus, 185, 1927, p. 557). 
 72. Vitesse des réactions photochimiques (en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 187, 1928, p. 697). 
 73. Détermination du rôle de la lumière dans les réactions chimiques thermiques (Comptes-rendus, 187, 1928, p. 913). 
 74. Fluorescence sensibilisée en milieu liquide (transfert d'activation par induction moléculaire) [en collaboration avec Nine Choucroun, Comptes-rendus, 189, 1929, p.1213). 
 75. Activation et désactivation par induction moléculaire (en collaboration avec Francis Perrin, rapport à la réunion internationale de Chimie physique, Paris 1928, p. 354-380 de Activation et structure des molécules, Les presses universitaires de France, Paris, 1929). 
 76. L'induction moléculaire (pages 349-360 du Livre jubilaire de Marcel Brillouin, Gauthier-Villars, Paris, 1935). 
 77. L'induction moléculaire (Acta Physica Polonica, 5, 1936, p. 319). 

Physique nucléaire et astrophysique. 

 78. L'origine de la chaleur solaire (Scientia, 1921, p. 345). 
 79. La chaleur solaire (Vient de paraître, 3, 1923, n 23, p. 27). 
 80. La séparation des isotopes (en collaboration avec Georges Urbain, rapport au 1er Conseil de Chimie Solvay, Bruxelles, 1922, pages 70-83 de Cinq questions d'actualités, Gauthier-Villars, Paris, 1925). 
 81. Remarques au sujet des neutrons (Comptes-rendus, 197, 1933, p. 628). 
 82. L'âge de l'Univers (Comptes-rendus, 213, 1941, p. 325). 

Discussions et enseignement. 

 83. Les rayons N existent-ils? (Revue Scientifique, 2, 1904, p. 622). 
 84. À propos de l'Évolution des Forces (Revue du Mois, 4, 1907, p. 606 et p. 729). 
 85. Remarque sur la théorie de la balance (Revue de l'Enseignement des Sciences, 2, 1908, p. 17). 
 86. Les progrès récents de la Physique (La Technique Moderne, 15, 1923, p. 785). 
 87. Lumière et matière (La Science et la Vie, 26, 1924, p. 471). 
 88. La Science pure et le cinématographe (Le Cinéma chez soi, numéro 9, 1927, p. 3). 
 
II.

Exposés et discours de caractère général  
 
 89. Induction et Intuition (Revue du mois, 8, 1909, p. 680). 
 90. La question des études secondaires (Revue pédagogique, 59, 1911, p. 113). 
 91. Le Merveilleux scientifique (La Vie, 1912, p. 248). 
 92. La Recherche scientifique (Opera, 28 avril 1921, cérémonie en l'honneur de Marie Curie).  
 93. Pierre Curie et la découverte du radium (Grand amphithéâtre de la Sorbonne, 26 décembre 1923, Vient de paraître, 4, 1924, p. 123). 
 94. Herbert George Wells (Bulletin de l'Association France-Grande-Bretagne, numéro 65, 1927, p. 16). 
 95. La Recherche scientifique (Société de l'Enseignement professionnel du Rhône, distribution des prix, 1930, Compte-rendu, p. 89, Lyon, 1931). 
 96. L'Astronomie libératrice de la raison humaine (préface au livre L'Architecture de l'Univers de Paul Cousu, Gauthier-Villars, Paris, 1930). 
 97. Sadi Carnot (Institut, 1932, 8, p. 9).  
 98. Paul Painlevé (Institut, 1934, 16). 
 99. Edmond de Rothschild et l'Institut de biologie physico-chimique, 1935, p. 195. 
 100. Ampère (Centenaire, 1936). 
 101. Discours à l'Académie des Sciences (Institut, 1936, 28). 
 102. Le Chatelier (Institut, 1937, 11, p. 3). 
 103. Charcot (Discours prononcé aux funérailles nationales, le 12 octobre 1936, Paris, 1937, p. 306). 
 104. La libération de l'Homme par la Science (Les Cahiers de Radio-Paris, 7, 1936, p. 446). 
 105. La Science et la Paix (Journal des Instituteurs, 82, 1936, p. 173). 
 106. Libération de l'Humanité par la Science (Les Cahiers rationalistes, numéro 46, 1936, p. 3). 
 107. La Science libérera l'Homme (Le Petit Journal, 19 mars 1937). 
 108. Le Congrès du Palais de la Découverte (Exposition internationale de Paris, 1937, Bulletin des Congrès, numéro 26, p. 6 et 13). 
 109. Propriétés essentielles et structure fine de la matière au Palais de la Découverte (Les Cahiers de Radio-Paris, 8, 1937, p. 671). 
 110. La Science et l'avenir de l'humanité (Les Cahiers de Radio-Paris, 9, 1938, p. 237). 
 111. La Science française (Les Cahiers de Radio-Paris, 10, 1939, p. 11). 
 112. Science, guerre et liberté (Les Cahiers de Radio-Paris, 10, 1939, p. 1116). 
 113. Unchanging French Spirit (Free world, 2, New-York, février 1942, p. 28). 

III. 

Livres et brochures

 Les Principes (exposé de Thermodynamique) [300 pages, Gauthier-Villars, Paris 1903]. Traduit en espagnol. 

 Les Atomes (300 pages, Paris, 1913, 1921, 1924, 1936, 1939 et les Presses Universitaires de France, Paris, 1948). Traduit en anglais, en allemand, en polonais, en russe, en serbe, en japonais. 

 Les Principes de la Physique (530 pages, Albin Michel, Paris, 1930, 1946). 

 La Recherche Scientifique (25 pages, Actualités scientifiques et industrielles, numéro 58, Hermann, Paris, 1933). 

 Grains de matière et grains de lumière (160 pages, Actualités scientifiques et industrielles numéros 190, 191, 192, 193, Hermann, Paris, 1935). 

 A la surface des choses (580 pages, Actualités scientifiques et industrielles 864, 876, 877, 878, 879, 892, 893, 905, Hermann, Paris, 1940-1944). 
 I. Espace et Temps. 
 II. Lumière. 
 III. Relativité. 
 IV. Force et Travail. 
 V. Masse et Gravitation. 
 VI. Énergie. 
 VII. Évolution. 
 VIII. Électricité. 

 L'organisation de la Recherche scientifique en France (50 pages, Hermann, Paris, 1938). 

 Pour la Libération (32 pages, Didier, New-York, 1942).

 La Science et l'Espérance (250 pages, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1948).

Liste des articles d'après la notice sur les travaux 

 Nouvelles propriétés des rayons cathodiques (1895)
 Quelques propriétés des rayons de Röntgen (1896)
 Recherches expérimentales sur les rayons de Röntgen (1896)
 Sur les rayons X (1896)
 Origine des rayons de Röntgen (1896)
 Rayons cathodiques, rayons X et radiations analogues (1896)
 Mécanisme de la décharge par les rayons de Röntgen (1896)
 Rôle du diélectrique dans la décharge par les rayons de Röntgen (1896)
 Décharge des corps électrisés par les rayons de Röntgen (1896)
 Décharge par les rayons de Röntgen : influence de la pression et de la température (1896)
 Décharge par les rayons de Röntgen. Rôle des surfaces frappées (1897)
 Décharge par les rayons de Röntgen. Effet métal (1897)
 Application des rayons de Röntgen à la mesure des forces électromotrices de contact (1897)
 Rayons cathodiques et rayons de Roentgen (1897)
 Décharge par les rayons de Röntgen. Effet secondaire (1898)
 Électrisation des rayons cathodiques et ionisation due aux rayons X. Électrisation de contact (1905)
 Conditions qui déterminent le sens et la grandeur de l'électrisation par contact (1903)
 Électrisation par contact () (1903)
 Électrisation par contact () (1903)
 Électrisation par contact () et théorie des solutions colloïdales (1903)
 Mécanisme de l’électrisation de contact et solutions colloïdales (1904, 1905)
 Le phénomène de Bose-Guillaume et l'électrisation de contact. Atomistique (1908)
 Les hypothèses moléculaires (1901)
 La discontinuité de la matière (1906)
 L'agitation moléculaire et le mouvement brownien (1908)
 La loi de Stokes et le mouvement brownien (1908)
 L'origine du mouvement brownien (1908)
 Grandeur des molécules et charge de l’électron (1908)
 Peut-on peser un atome avec précision ?
 Mouvement brownien et molécules (1910) 
 Mouvement brownien et constantes moléculaires (1909)
 Le mouvement brownien de rotation (1909)
 Mouvement brownien et réalité moléculaire (1909) 
 Mouvement brownien et grandeurs moléculaires (1909)
 Molécules 
 Remarques au sujet de la centrifugation (1910)
 Le mouvement brownien (1911)
 La réalité des molécules (1911)
 Les déterminations des grandeurs moléculaires (1911)
 Les grandeurs moléculaires (nouvelles mesures) (1911)
 L'agitation moléculaire dans les fluides visqueux (1911)
 La réalité moléculaire (1913)
 Observations sur les lames minces (1913)
 Compressibilité osmotique des émulsions considérées comme fluides à molécules visibles (1914)
 Quatre conférences sur les Fluides à molécules visibles (1914)
 La Fluorescence (1918)
 La Stratification des lames liquides (1918)
 Atomes et Lumière (1920)
 Origine de la chaleur solaire (1921)
 Radiation and Chemistry (1921)
 Osmose et parois semi-perméables (1900)   
 Le contenu essentiel des principes de la Thermodynamique (1906)
 Le transport des ions et l'existence des hydrates (1907)
 Production de champs magnétiques intenses au moyen de bobines sans fer (1907)
 Remarques sur la théorie de la balance (1908)
 Sur la prétendue anomalie des vitesses de cristallisation (1909)
 La question des études secondaires (1911)
 Le Merveilleux scientifique (1912)

Notes et références

Sources bibliographiques 
 Notice sur les travaux scientifiques de Jean Perrin, 1923.
 Œuvres scientifiques de Jean Perrin, 1950.
 Fonds Jean Perrin.

Perrin, Jean
Œuvres de Jean Perrin